Aviação Naval – aviazione di marina della Marinha do Brasil, la marina militare del Brasile
Aviação Naval – aviazione di marina della Marinha de Guerra Portuguesa, la marina militare del Portogallo